Primera División 2003-04 var den 16. udgave af Primera División.

Stilling 

Kilde:

Se også 
 Copa de la Reina 2004

Referencer 

Primera División (kvinder)
Fodboldsæson 2003-04